Бурсье́ (; стипендиат)

 Бурсье, Жюль (1797—1873) — французский орнитолог.
 Бурсье, Франсуа Антуан Луи (1760—1828) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Бурсье-Мужено, Селест (род. 1961) — французский художник.

См. также 
 Бурса
 Стипендиат